SUY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sudureyri (Islanda)
 suy – codice ISO 639-3 della lingua suyà